Павловское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Павловское — село в Карасуском районе Костанайской области.

Россия

Архангельская область 
 Павловское — деревня в Котласском районе.
 Павловское — село в Липовском сельском поселении Вельского района.
 Павловское — село в Попонаволоцком сельском поселении Вельского района.

Брянская область 
 Павловское — деревня в Рогнединском районе.

Владимирская область 
 Павловское — село в Ковровском районе.
 Павловское — село в Суздальском районе.
 Павловское — село в Юрьев-Польском районе.

Вологодская область 
 Павловское — деревня в Великоустюгском районе.
 Павловское — деревня в Грязовецком районе.
 Павловское — деревня в Усть-Кубинском районе.
 Павловское — деревня в Устюженском районе.
 Павловское — деревня в Череповецком районе.
 Павловское — деревня в Шекснинском районе.

Костромская область 
 Павловское — село в Буйском районе.

Липецкая область 
 Павловское — село в Лебедянском районе.

Московская область 
 Павловское — деревня в городском округе Домодедово.
 Павловское — деревня в городском округе Истра.
 Павловское — деревня в городском округе Лотошино.
 Павловское — деревня в городском округе Луховицы.
 Павловское — деревня в Талдомском городском округе.
 Павловское — деревня в городском округе Шаховская.
 Павловское — село в городском округе Шаховская.

Рязанская область 
 Павловское — село в Милославском районе.

Смоленская область 
 Павловское — деревня в Темкинском районе.

Тверская область 
 Павловское — деревня в Весьегонском районе.
 Павловское — деревня в Калининском районе.
 Павловское — деревня в Кашинском районе.
 Павловское — деревня в Кесовогорском районе.
 Павловское — деревня в Кувшиновском районе.
 Павловское — деревня в Максатихинском районе.
 Павловское — деревня в Молоковском районе.
 Павловское — деревня в Старицком районе.

Тульская область 
 Павловское — деревня в Венёвском районе.
 Павловское — село в Одоевском районе.
 Павловское — деревня в Ясногорском районе.

Ярославская область 
 Павловское — деревня в Даниловском районе.
 Павловское — деревня в Любимском районе.
 Павловское — село в Некрасовском районе.
 Павловское — деревня в Первомайском районе.
 Павловское — село в Ростовском районе.
 Павловское — деревня в Константиновском сельском поселении Тутаевского района.
 Павловское — деревня в Левобережном сельском поселении Тутаевского района.
 Павловское — село в Угличском районе.
 Павловское — деревня в Заволжском сельском поселении Ярославского района.
 Павловское — деревня в Глебовском сельском округе Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района.
 Павловское — деревня в Толбухинском сельском округе Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района.
 Павловское — деревня в Курбском сельском поселении Ярославского района.

Украина 
 Павловское — село в Амвросиевском районе Донецкой области.
 Павловское — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Павловское — село в Пологовском районе Запорожской области.
 Павловское — село в Белопольском районе Сумской области.

См. также 

 Павловское (аэродром)
Николо-Павловское
 Павел